Ciganos
Jacu-cigano — ave da família dos opistocomídeos, também conhecida como cigana
Cigana (DC Comics) — personagem de histórias em quadrinhos da DC Comics
Cigana (banda) - banda brasileira de rock alternativo
Calliandra macrocephala — um arbusto piloso da família das leguminosas, também conhecida como cigana

Desambiguação